Il nome Ludovico de Torres (corrispondente all'originale spagnolo Luis de Torres), può riferirsi a: 

 Ludovico I de Torres (1495-1553), arcivescovo di Salerno (1548-1553)
 Ludovico II de Torres (1533-1583), arcivescovo di Monreale (1573-1583)
 Ludovico III de Torres (1551-1609), arcivescovo di Monreale (1588-1609)